15-я гвардейская танковая Речицкая Краснознамённая ордена Суворова бригада — гвардейская танковая бригада Красной армии ВС СССР, в годы Великой Отечественной войны.

Сокращённое наименование — 15 гв. тбр.

История 

Формирование имело следующие наименования:
 с 1.7.1942 — 216-я тяжёлая танковая бригада;
 с 1942 — 216-я танковая бригада;
 с 8.12.1942 — 15-я гвардейская танковая бригада;
 с 06. 1945 — 15-й гвардейский танковый полк;
 В 1989-м году переформирован в гвардейский мотострелковый полк и с 1989 по 1991 год существовал как 585-й гвардейский мотострелковый полк.

Создание 
Бригада была сформирован 1 июля 1942 года, как 216-я тяжёлая танковая бригада в Москве близ станции метро «Сокол» и в районе Серебряного Бора. В составе: управление бригады; 580-й танковый батальон; 581-й танковый батальон и мотострелковый батальон.

Приказом НКО СССР № 380 от 8 декабря 1942 года 26-й танковый корпус был преобразован в 1-й гвардейский танковый корпус, входившей в него 216-й танковой бригаде также было присвоено почётное звание «Гвардейская». Новый войсковой № 15-я гвардейская танковая бригада был присвоен директивой Генерального штаба КА № 991134 от 18 декабря 1942 года.

Состав бригады:
 Управление бригады
 Рота управления;
 580-й отдельный танковый батальон;
 581-й отдельный танковый батальон;
 Мотострелково-пулемётный батальон;
 Противотанковая батарея;
 Зенитная батарея

Переформирование 
22 мая 1944 г. бригада была переформирована по штатам № 010/500-010/506. В состав бригады включили 3-й тб.

Состав бригады:
 Управление бригады (штат № 010/500) — 54 чел.;
 Рота управления (штат № 010/504) — 164 чел.;
 1-й танковый батальон (штат № 010/501) — 148 чел. — бывший 380-й;
 2-й танковый батальон (штат № 010/501) — 148 чел. — бывший 381-й;
 3-й танковый батальон (штат № 010/501) — 148 чел.;
 Моторизованный батальон автоматчиков (штат № 010/502) — 507 чел.;
 Зенитно-пулемётная рота;
 Рота технического обеспечения (штат № 010/505) — 123 чел.;
 Медсанвзвод (штат № 010/506) — 14 чел.

Участие в Великой Отечественной войне 
15-я гвардейская танковая бригада, принимала участие в Великой Отечественной войне в составе 1-го гвардейского танкового корпуса в следующих военных операциях:
 Сталинградская стратегическая наступательная операция (19.11.1942 — 02.02.1943);
 Среднедонская фронтовая наступательная операция (операция «Малый Сатурн»);
 Миллерово-Ворошиловградская наступательная операция (операция «Скачок») (01.01.1943 — 22.02.1943);
 Харьковская оборонительная операция
 Орловская стратегическая наступательная операция (операция «Кутузов») (12.07.1943 — 18.08.1943);
 Гомельско-Речицкая наступательная операция (12.11.1943 — 30.11.1943);
 Калинковичско-Мозырская наступательная операция (08.01.1944 — 30.01.1944);
 Белорусская стратегическая наступательная операция (операция «Багратион») (23.06.1944 — 29.08.1944);
 Бобруйская фронтовая наступательная операция (24.06.1944 — 28.06.1944);
 Минская фронтовая наступательная операция (29.06.1944 — 04.07.1944);
 Восточно-Прусская стратегическая наступательная операция (13.01.1945 — 25.04.1945);
 Млавско-Эльбингская фронтовая наступательная операция (14.01.1945 — 26.01.1945);
 Восточно-Померанская стратегическая наступательная операция (10.02.1945 — 04.04.1945);
 Берлинская стратегическая наступательная операция (16.04.1945 — 08.05.1945).

Подвиг танкистов 15-й гвардейской танковой бригады навсегда вписан в историю Великой Отечественной войны.

«На рассвете 25 июня 1944 года танкисты продолжили наступление. Головным шёл танк Комарова. На подступах к станции Чёрные Броды Октябрьского района Гомельской области находившийся на станции бронепоезд врага открыл сильный огонь по наступавшим нашим войскам. Однако танкисты продолжали продвигаться вперёд. Но вот в башню „тридцатьчетвёрки“ попал снаряд. Ранило заряжающего и командира орудия. Передав раненых санитарам, Комаров вдвоём с Бухтуевым продолжили наступление. Отважно действовал гвардии сержант Бухтуев. Его танк, раздавив по пути 2 полевых орудия и истребив до взвода пехоты врага, первым ворвался на станцию. Но неожиданно в „тридцатьчетвёрку“ угодил ещё один вражеский снаряд. Языки пламени начали лизать броню. У танкистов кончились снаряды. А бронепоезд продолжал огонь по наступавшим. Но горящий танк был на ходу! В этот критический момент лейтенант Комаров решил идти на таран. На предельной скорости Бухтуев направил огненный танк на бронепоезд. Удар оказался настолько сильным, что 3 бронеплощадки с орудиями и пулемётами были выведены из строя. Бронепоезд остановился. Противник, лишившись бронепоезда, поспешно оставил опорный пункт. Это был первый и единственный в истории войн танковый таран бронепоезда. В этом поединке с бронепоездом механик-водитель гвардии сержант Бухтуев погиб смертью храбрых.

Это был первый и единственный в истории войн танковый таран бронепоезда».

За освобождение г. Речицы, приказом ВГК от 18 ноября 1943 г. 15-й ГТБ была объявлена благодарность и в Москве дан салют 12 артиллерийскими залпами из 124 орудий.

Периоды вхождения в состав Действующей армии
 с 08.12.1942 по 01.04.1943;
 с 11.06.1943 по 11.08.1943;
 с 24.10.1943 по 12.05.1944;
 с 10.06.1944 по 09.05.1945

Награды и почётные наименования

Отличившиеся воины 
В годы Великой Отечественной войны 4 воина 15-й гвардейской танковой бригады были удостоены звания Героя Советского Союза.

Произведено награждений орденами и медалями СССР (не менее):
 орден Ленина — 5
 орден Красного Знамени — 43
 орден Кутузова II степени — 1
 орден Кутузова III степени — 1
 орден Александра Невского — 14
 орден Отечественной войны I степени — 70
 орден Отечественной войны II степени — 183
 орден Красной Звезды — 1061
 орден Славы II степени — 3
 орден Славы III степени — 94
 медаль За отвагу — 1022
 медаль За боевые заслуги — 458

Приказом Министра обороны СССР, в послевоенные годы в списки 1 танковой роты 1 танкового батальона 15-го гвардейского танкового Речицкого полка был навечно зачислен Герой Советского Союза гвардии сержант Бухтуев М. А.. Его бюст был установлен на Аллее Славы дивизии в гарнизоне города Ордруф.

 Герои Советского Союза

Командование бригады

Командиры бригады 
 Кожанов, Константин Григорьевич (08.12.1942 — 01.1943), гвардии подполковник;
 Титаренко, Павел Тихонович (01.1943 — 01.03.1943), гвардии майор (ВРИД);
 Белоусов, Владимир Степанович (02.03.1943 — 18.07.1943), гвардии подполковник;
 Хопко, Степан Александрович (19.07.1943 — 09.10.1943), гвардии полковник;
 Кожанов Константин Григорьевич (09.10.1943 — 17.01.1945), гвардии подполковник, с 21.02.1944 гвардии полковник (тяжело ранен);
 Приходько, Павел Андреевич (18.01.1945 — 05.02.1945), гвардии майор (ВРИД, погиб 5.02.1945);
 Лелюх, Иван Петрович (05.02.1945 — 20.02.1945), гвардии подполковник (ВРИД);
 Кожанов Константин Григорьевич (20.02.1945 — 10.06.1945), гвардии полковник

Заместители командира по строевой части 
 Титаренко Павел Тихонович (08.12.1942 — 06.1943), гвардии майор;
 Земляной Андрей Григорьевич (05.1943 — 08.1943), гвардии подполковник;
 Гарфункель Соломон Владмирович (1943), гвардии полковник;
 Приходько Павел Андреевич (? — 05.02.1945), гвардии майор;

Начальники штаба бригады 
 Малышев Иван Николаевич (08.12.1942 — 01.03.1943), гвардии капитан;
 Редко Владимир Акимович (01.03.1943 — 18.03.1943), гвардии капитан;
 Гарасюк Степан Ананьевич (18.03.1943 — 18.07.1943), гвардии майор;
 Смирнов Владимир Васильевич (19.07.1943 — 23.12.1943), гвардии полковник;
 Летов Павел Иванович (23.12.1943 — 29.01.1944), гвардии майор;
 Якушин Василий Владимирович (29.01.1944 — 13.10.1944), гвардии подполковник;
 Ванаков Николай Михайлович (10.1944 — 25.02.1945), гвардии майор (ВРИД);
 Якушин Василий Владимирович (25.02.1945 — 10.06.1945), гвардии подполковник

Заместители командира по политической части 
 Павлов Иван Константинович (08.12.1942 — 23.06.1943), старший батальонный комиссар, с 24.01.1943 гвардии подполковник ;
 Бармин Александр Пантелеевич (08.12.1942 — 24.02.1943), гвардии майор;
 Бондарь Михаил Андреевич (24.02.1943 — 23.06.1943), гвардии капитан;
 Соколов Яков Васильевич (23.06.1943 — 21.02.1944), гвардии майор, с 23.06.1943 гвардии подполковник;
 Пупов Иван Семёнович (21.02.1944 — 18.09.1944), гвардии подполковник;
 Загреков Николай Николаевич (18.09.1944 — 20.01.1945), гвардии подполковник (погиб в бою);
 Левицкий Николай Николаевич (31.01.1945 — 16.07.1945), гвардии майор, с 18.03.1945 гвардии подполковник

Полк в послевоенное время 

Летом 1945 года 15-я гвардейская танковая Речицкая Краснознамённая ордена Суворова бригада переформирована в 15-й гвардейский танковый Речицкий Краснознамённый ордена Суворова полк. С 1947 года полк входит в состав 39-й гвардейской мотострелковой Барвенковской ордена Ленина дважды Краснознамённой орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизии (8-я гвардейская общевойсковая ордена Ленина Армия ГСВГ (ГСОВГ, ЗГВ).

Войсковая часть полевая почта (В/Ч ПП) 83086. Позывной — Забутовка. Место дислокации (1949—1991) — г. Ордруф, Германия (ГДР).

С 1945 года по 1949 год место дислокации части — город Заальфельд, а с 1949 года и до реорганизации (расформирования) — город Ордруф, земля Тюрингия.

Командиры полка 
 Баранов Новомир Иванович (1972—1974), гвардии полковник;
 Рудяк Константин Алексеевич (1974—1979), гвардии подполковник;
 Самойлов Николай Александрович (1979—1981), гвардии майор;
 Неустроев Валерий Николаевич (1981—1983), гвардии подполковник;
 Голованов (1983—1987), гвардии подполковник;
 Минаков Николай Васильевич (1987—1989), гвардии подполковник;
 Гейко Александр Александрович (1989—1991), гвардии полковник (последний командир полка)

Вооружение полка на 1991 год 
 31 Т-80;
 146 БТР-60,
 9 БМП (5 БМП-2,4 БРМ-1К);
 18 — 2С1 «Гвоздика»,
 18 — 2С12 «Сани»;
 3 ПРП-3,4;
 9 Р-145 БМ,
 2 ПУ-12;
 2 МТ-55А;
 1 МТ-ЛБТ

Расформирование 
В связи с изменением военной доктрины Советского Союза, Приказом Министра обороны СССР в 1989 году 15-й гвардейский танковый Речицкий Краснознамённый ордена Суворова полк был переформирован в 585-й гвардейский мотострелковый Речицкий Краснознамённый ордена Суворова полк. Боевое Знамя 15-го гв. тп, карточка учёта боевого знамени, Грамота Президиума Верховного Совета СССР (вручается воинской части вместе со Знаменем при её формировании), ордена, орденские книжки и орденские ленты находятся на хранении в Центральном музее Вооружённых Сил РФ в г. Москве.

После объединения Германии в 1990-м году, с подписанием 12 сентября 1990 г. министрами иностранных дел ФРГ, ГДР, СССР, США, Франции и Великобритании «Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии», пребывание советских войск на территории объединённой Германии — ФРГ стало определяться как временное, а планомерный вывод должен быть осуществлён по 1994 год включительно.

585-й гвардейский мотострелковый полк был выведен одним из первых с территории Германии на территорию Украины в город Белая Церковь в 1991 году и расформирован.

Большинство строений полка в Ордруфе избежало сноса (в отличие от других помещений, ранее занимаемых 39-й гв. мсд). На сегодняшний день в них дислоцируются подразделения 13-го разведывательного батальона Бундесвера.

См. также 
 1-й гвардейский танковый корпус
 39-я гвардейская мотострелковая дивизия
 Группа советских войск в Германии

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Лелюшенко Д. Д. Москва-Сталинград-Берлин-Прага. Записки командарма. — М.: Наука 1987.
 Фронтовая Иллюстрация 2006 № 2. А. Смирнов. Танковые асы СССР и Германии. М., Издательство Стратегия КМ, 2006.

Ссылки 
 Сайт 39-й гвардейской мотострелковой Барвенковской дивизии
  «Герои страны»
 15-я гвардейская танковая бригада на сайте «Танковый фронт»
 216-я танковая бригада на сайте «Танковый фронт»
 Сайт Группы Советских войск в Германии
 Боевые действия Красной армии в ВОВ
 Перечень объединений, соединений и частей ГСВГ 
 Форум «Назад в ГСВГ»
 Вооружение частей ГСВГ (ЗГВ)
 ЗГВ по справочнику Ленского-Цыбина
 Коллаж «Ордруфский полигон»
 Группа «39 ГМСД ГСВГ» на сайте «Одноклассники».
  Наградной лист на Бухтуева Михаила Артёмовича на сайте «Подвиг народа 1941—1945» 

Гвардейские бригады
Танковые бригады СССР во время Великой Отечественной войны
Советские войска в ГДР
Воинские части и формирования, созданные в 1942 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1945 году